Beas bezeichnet:

 Beas (Fluss), ein Fluss in Indien
 Beas (Punjab), eine Stadt in Punjab, Indien
 Beas (Huelva), eine Gemeinde in der Provinz Huelva, Spanien